Adai – popolo di nativi americani degli Stati Uniti d'America
 Adai Khan – imperatore della dinastia Yuan settentrionale
 Lingua adai – lingua estinta nativa americana 
 Rossiu Adai – personaggio dell'anime e manga Sfondamento dei cieli Gurren Lagann
 All Distortions Are Intentional – album dei Neck Deep del 2020